Low Island bzw. Low Islet ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Low Island (Minnesota)
 Low Island (New York)
 Low Island (Washington)

in Kanada:
 Low Island (Nunavut)

in Australien:
 Low Island (Queensland)
 Low Island (Tasmanien)
 Low Island (Prime Seal Group), Tasmanien

zu den Falklandinseln gehörend:
 Low Island (Falklandinseln)

zu den Südlichen Shetlandinseln gehörend:
 Low Island (Südliche Shetlandinseln)

Siehe auch:
 Lower Island